Evernia is een geslacht van korstmossen dat behoort tot de orde Lecanorales van de ascomyceten. De soorten groeien op bomen. Het thallus heeft dichotome vertakkingen, terwijl het thallus van de er op lijkende Ramalina-soorten onregelmatig vertakt is.

Evernia-soorten produceren usninezuur. Men neemt aan dat usninezuur de korstmossen tegen ultraviolette straling beschermt en dat het door zijn intens bittere smaak korstmossen beschermt tegen vraat.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 41 soort (peildatum november 2021):

Externe links 
 Mycobank Evernia
 Index Fungorum Evernia
 Catalogue of Life Evernia

Parmeliaceae
Schimmelgeslacht